Лебедев, Николай: 
 Лебедев, Николай Александрович (1914—1942) — советский танкист, Герой Советского Союза
 Лебедев, Николай Андреевич (1858—1935) — русский, советский архитектор конца XIX — начала XX века.
 
 Лебедев, Николай Васильевич (1869—1933) — священник Русской православной церкви, исповедник.
 Лебедев, Николай Владимирович (1877—1925) — генерал-майор.
 Лебедев, Николай Георгиевич (1901—1992) — советский генерал-майор.
 
 Лебедев, Николай Игоревич (род. 1966) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Лебедев, Николай Иосифович (1863—1931) — русский, советский геолог, основатель научной школы стратиграфии Донбасса.
 
 
 Лебедев, Николай Петрович (1750—1813) — генерал-лейтенант, Иркутский губернатор, начальник Смоленского ополчения в Отечественную войну 1812 года.
 Лебедев, Николай Северьянович (1919—?) — старший сержант РККА, Герой Советского Союза.
 
 Лебедев, Николай Степанович (1893—1959) — историк-византиевед.
 Лебедев, Николай Фёдорович (1866—?) — член III Государственной думы от Саратовской губернии, священник.
 Лебедев, Николай Фролович (1920—2003) — советский учёный-механик.

Примечания